Casea ist eine ausgestorbene Gattung der Caseidae. Es gilt als einer der ersten terrestrischen Herbivoren. Fossilien wurden in Texas in den USA und Europa gefunden und werden auf das Unterperm datiert. Casea lebte im gleichen Lebensraum anderer Synapsiden wie Dimetrodon und Edaphosaurus, sowie primitiver Amphibien wie Eryops. Casea wurde erstmals von Samuel Wendell Williston im Jahr 1910 beschrieben.

Merkmale 

Casea erreichte eine Länge von 1,2 Metern. Der Körper war schwer und rundlich mit einem kleinen Schädel. Sein Brustkorb war deutlich vergrößert. Wie bei anderen Caseidae fehlten die Zähne im Unterkiefer, während der Oberkiefer mit elf bis zwölf stumpfen Zähnen besetzt war. Auch der Gaumen war bezahnt. Diese Anpassungen lassen vermuten, dass sich Casea von niedrigen Pflanzen, wie etwa Farnen, ernährte.

Systematik 
Casea ist der namensgebende Vertreter der Caseidae. Nahe Verwandte sind unter anderem vermutlich Oromycter und Ennatosaurus, ein entfernterer Verwandter war wahrscheinlich Cotylorhynchus, der mit 6 Metern Länge die größte Gattung der Caseidae war. Das Schwestertaxon der Caseidae bildet die Eothyrididae mit den einzigen Gattungen Eothyris und Oedaleops; beide Familien werden zur Gruppe der Caseasauria zusammengefasst. Es folgt ein Kladogramm nach Maddin et al. (2008):

Quellen 
 
 T. S. Kemp: The Origin & Evolution of Mammals. Oxford University Press, Oxford 2005, ISBN 0-19-850761-5.

Einzelnachweise 

Synapsiden
Synapsida